Ergersheim může být:

 Ergersheim (Bas-Rhin) – francouzská obec v departementu Bas-Rhin
 Ergersheim (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko